Ле́ре — коммуна в Нижней Саксонии, Германия.
 Лере́ — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Лере́ — кантон во Франции, департамент Шер.
 Лере — город в Чаде.

Персоналии 
 Лере́, Жан (1906—1998) — французский математик.
 Лере, Мари-Пьер (род. 1975) — французская фигуристка.
 Лере, Теодор Констан (1795—1849) — французский контр-адмирал и депутат парламента.
 Лере, Франсуа (ум. 1640) — один из последних схоластиков, пытался примирить реализм с номинализмом.